Чампаран — округ в Индии (после провозглашения независимости входил в штат Бихар), который существовал в 1866—1971 годах, а затем был разделён на два:

 Западный Чампаран 
 Восточный Чампаран

 Чампаран — населённый пункт в округе Райпур штата Чхаттисгарх, Индия, индуистский паломнический центр.